Тааль — пресноводное озеро Филиппин. Находится на острове Лусон, в провинции Батангас. Озеро заполняет большую вулканическую кальдеру Тааль, образованную очень большим извержением примерно 500 000—100 000 лет назад. Это третье по величине озеро в стране после озёр Лагуна-де-Бай и Ланао. Вулканический остров Тааль, место бывшего извержения, расположен недалеко от центра озера. В самом кратере вулканического острова имелось ещё одно озеро, которое являлось крупнейшим в мире озером на острове (вулканическом) в озере (озеро Тааль) на другом острове (Лусон). На этом Основном Краторном озере, в свою очередь, имелся свой собственный небольшой остров, Вулкан-Пойнт. Сейчас Главного Кратерного озера уже нет, его  выпарило извержение 2020 года.

Охранный статус 
Бассейн озера Тааль был впервые объявлен национальным парком вулкана Тааль по Декларации № 235 от 22 июля 1967 года, площадь составила 62 292 га (153 930 акров).

В соответствии с Законом Республики № 7586, иначе известным как Национальная Интегрированная система охраняемых территорий (NIPAS) от 1992 года, территория получила статус «Охраняемый ландшафт вулкана Тааль» по Декларации № 906 от 16 октября 1996 года.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 . Author Thomas Hargrove talks about the 1754 eruption that changed Taal Lake.
  at Global Nature Fund.
  at the Society for the Conservation of Philippine Wetlands, Inc.
 . Guide to Taal Lake from Philippine Journeys.
 
 
Dr Brian Cox «The Wonders of Life» BBC Series1 episode1. 2013. Discussion on L. Taal with footage.

Озёра Филиппин
Лусон